Орцу Чермоєв, Арцу (Орцу) Чермоєв (16 липня 1825 — 27 вересня 1895) — російський воєначальник XIX століття, генерал-майор царської армії, учасник Кавказької (1842—1864) війни.
 Чермоєв Абдул-Меджид Орцуйович, Абдул-Меджид (Тапа) Орцуйович Чермо́єв (нар. 15 березня 1882, Грозний — пом. 27 серпня 1937, Лозанна) — політичний діяч на Північному Кавказі у 1917—1919 рр.